Висмутид палладия — бинарное неорганическое соединение
палладия и висмута
с формулой PdBi,
кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал соболевскит — PdBi с примесями Pt, Ag .

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Висмутид палладия образует кристаллы нескольких модификаций:
 ромбическая сингония, пространственная группа C mc2, параметры ячейки a = 0,8707 нм, b = 0,7203 нм, c = 1,0662 нм, Z = 16 ;
 гексагональная сингония, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,423 нм, c = 0,569 нм, Z = 2 .

При температуре 210°С в кристалле происходит фазовый переход .

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 620°С .

Примечания 

Соединения палладия
палладия
Интерметаллиды